Fusha ist

 eine Großgemeinde der chinesischen Stadt Zhongshan, siehe Fusha (Zhongshan)
 eine Bezeichnung für das Hocharabisch, siehe Arabische Sprache
 eine Klassifikation von japanischen Shintō-Schreinen im Staats-Shintō